Michael "Mike" Lamont James (Amityville (New York), 23 juni 1975) is een Amerikaans basketballer die met de Detroit Pistons het NBA kampioenschap won in het seizoen 2003-04.

Externe links 
  Statistieken van James op Basketball-Reference.com

Amerikaans basketballer